UEFA Champions League 1999-00 var den 45. udgave af det europæiske klubmesterskab i fodbold.

Champions League 1999-2000 blev vundet af Real Madrid CF, som slog Valencia CF 3-0 i finalen, der blev spillet den 24. maj 2000 på Stade de France i Paris. Det var den første finale i turneringens historie med deltagelse af to hold fra samme nation.

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde 

|}

Anden kvalifikationsrunde 

|}

Tredje kvalifikationsrunde 

|}

Gruppespil 1

Gruppe A 

|

|}

Gruppe B

|

|}

Gruppe C

|

|}

Gruppe D

|

|}

Gruppe E

|

|}

Gruppe F

|

|}

Gruppe G

|

|}

Gruppe H

|

|}

Gruppespil 2

Gruppe A

|valign="top"|

|}

Gruppe B

|valign="top"|

|}

Gruppe C

|valign="top"|

|}

Gruppe D

|valign="top"|

|}

Slutspil

Overblik

Kvartfinaler 

|}

Semifinaler 

|}

Finale

Statistik

Topmålscorere 
Topscorerne fra UEFA Champions League 1999–00 (uden kvalifikationsrunderne) er som følger:

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League på UEFA's hjemmeside